Литлтон има више значења:
 Литлтон (Њу Хемпшир)
 Литлтон (Западна Вирџинија)
 Литлтон (Илиноис)
 Литлтон (Колорадо)
 Литлтон (Северна Каролина)